Delta Force — серия компьютерных игр про американское спецподразделение «Дельта» (Delta Force). Основным разработчиком серии является компания NovaLogic. Локализатором игры в РФ является компания Snowball.ru.

Игры серии

Delta Force

Delta Force 2

Delta Force: Land Warrior

Delta Force: Task Force Dagger

Delta Force: Urban Warfare

Delta Force: Black Hawk Down

Delta Force: Black Hawk Down – Team Sabre

Delta Force: Xtreme

Delta Force: Xtreme 2

Delta Force: Angel Falls

Другие игры серии

Delta Force Mobile

Ссылки 
 Официальный сайт Novalogic 
 Официальный сайт серии

Серии компьютерных игр
Delta Force
Шутеры от первого лица по сериям игр